Eintracht (in italiano concordia) è una parola della lingua tedesca che dà il nome a quattro squadre di calcio:

Eintracht Duisburg 1848
Eintracht Francoforte
Eintracht Trier